Toponims:
 Gladstone (Dakota del Nord)
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (Oregon)
 Peapack and Gladstone, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Biografies:
 Eugene Gladstone O'Neill (Nova York, 1888 - Boston, 1953), dramaturg estatunidenc.
 William Ewart Gladstone (Liverpool, 1809 - Hawarden, 1898), polític liberal britànic.